

Patronymes 
 Baron Mansel, titre en Grande-Bretagne entre 1712 et 1750 
 Thomas Mansel ( Mansel ; vers 1668-1723), homme politique gallois.
 Edward Mansel ( ; 1637–1706), homme politique gallois, père de Thomas Mansel,  Mansel.
 Henry Longueville Mansel (1820–1871), philosophe britannique
 Jean Mansel (vers 1400-vers 1473), historiographe, écrivant en moyen français
 John Mansel (1190–1265), juge britannique
 Rice Mansel (1487–1559), politicien britannique
 William Lort Mansel (1753–1820), évêque de Bristol

Toponyme

Île Mansel, île de l'archipel arctique canadien

Voir aussi 
 Mansell

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme